Cahoon ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Cahoon (* 1972), US-amerikanischer Footballspieler
 James B. Cahoon (1802–1867), US-amerikanischer Politiker
 Tiny Cahoon (1900–1973), US-amerikanischer Footballspieler
 Todd Cahoon (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 William Cahoon (1774–1833), US-amerikanischer Politiker